Гондурасско-гватемальская война — война между Гватемалой и Гондурасом в 1906 году.

Ход 
Данная война началась со вторжение войск Гватемалы в Гондурас. В результате успешного сопротивления гондурасской армии под командованием президента М.Бонилла, Гватемала вскоре прекратила боевые действия.

Итоги 
В итоге был подписан Договор о дружбе между Гватемалой, Гондурасом и Сальвадором, направленный против Никарагуа.

Ссылки 
 Гондурасские войны 1906—1912 гг.

Войны в Северной Америке
XX век в Гондурасе
XX век в Гватемале
Конфликты 1906 года
1906 год